Gastrocnemio, conosciuto come "gemelli" o "muscoli gemelli" o "polpaccio"
Muscolo gemello inferiore, muscolo della regione glutea
Muscolo gemello superiore, muscolo della regione glutea